Епархия Сейла  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Сейл, Австралия. Епархия Сейла входит в митрополию Мельбурна. Кафедральным собором епархии Сейла является собор Пресвятой Девы Марии.

История 
10 мая 1887 года Святой Престол учредил епархию Сэйла, выделив её из епархии Мельбурна.

Ординарии епархии 
 епископ James Francis Corbett (1887 — 1912);
 епископ Patrick Phelan (1912 — 1925);
 епископ Richard Ryan (1926 — 1957);
 епископ Patrick Francis Lyons (1957 — 1967);
 епископ Arthur Francis Fox (1967 — 1981);
 епископ Joseph Eric D’Arcy (1981 — 1988);
 епископ Jeremiah Joseph Coffey (1989 — 2008);
 епископ Christopher Charles Prowse (2009 — 2013);
 епископ Patrick Michael O'Regan (с 4 декабря 2014 года).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Австралии
Религия в Виктории